Die Saison 2017/18 der Regionalliga Nord war die zehnte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland.

Sie begann am 28. Juli 2017 mit dem Spiel VfB Lübeck gegen VfB Oldenburg (2:0) und sollte am 13. Mai 2018 enden. Vom 17. Dezember 2017 bis zum 4. Februar 2018 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen. Aufgrund einer Rekordzahl an witterungsbedingten Absagen von Spielansetzungen wurde die Saison durch Nachholspiele bis zum 16. Mai 2018 verlängert.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Nord 2017/18 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 Die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 16 der Regionalliga Nord 2016/17:
  SC Weiche Flensburg 08 (in der Vorsaison als  ETSV Weiche Flensburg)
  VfL Wolfsburg II
  VfB Lübeck
  Hamburger SV II
  TSV Havelse
  Eintracht Norderstedt
  VfB Oldenburg
  SV Drochtersen/Assel
  1. FC Germania Egestorf/Langreder
  Hannover 96 II
  Eintracht Braunschweig II
  Lüneburger SK Hansa
  FC St. Pauli II
  VfV 06 Hildesheim
  BSV Rehden
 Der Meister der Oberliga Niedersachsen 2016/17:
  SSV Jeddeloh
 Die beiden bestplatzierten Mannschaften der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Nord:
  Eutin 08
  Altona 93

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Für die Aufstiegsrunde zur 3. Fußball-Liga war der Meister Weiche Flensburg sportlich qualifiziert. Er konnte sich aber nicht gegen den Meister der Regionalliga Nordost, Energie Cottbus durchsetzen und verblieb nach einer 2:3 Heimspielniederlage und einem 0:0 in Cottbus in der Regionalliga Nord.

Abstieg aus der Regionalliga Nord

Im Regelfall wären genau die drei Mannschaften auf den Plätzen 16, 17 und 18 der Regionalliga Nord am Ende der Saison abgestiegen. Dadurch, dass der Meister der Regionalliga Nord den Aufstieg in die 3. Liga verpasste und es mit SV Werder Bremen II einen Absteiger aus der 3. Liga aus dem Gebiet der Regionalliga Nord gab, erhöhte sich die Anzahl der Absteiger auf vier. Außer den drei Mannschaften auf den Plätzen 16, 17 und 18 hätte damit auch der 15. absteigen müssen. Da jedoch die erste Mannschaft von Eintracht Braunschweig von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen war, musste stattdessen aufgrund der Regelung, dass ein Verein nicht gleichzeitig eine Mannschaft in der dritten Liga und in der Regionalliga haben darf, Eintracht Braunschweig II als Tabellenvierzehnter aus der Regionalliga Nord absteigen.

Tabelle 

(N) Aufsteiger aus der Oberliga 2016/17

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaften sind in der linken Spalte, die Gastmannschaften in der oberen Zeile aufgelistet.

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Nord 2017 18
2017